Le championnat du Togo de football a été créé en 1961.

Histoire

Palmarès

Meilleurs buteurs

Notes et références

Liens externes 
 RSSSF

Championnat du Togo de football